El término extremeño se puede referir a:
 Una persona o cosa natural de Extremadura, región y comunidad autónoma de España.
 El extremeño, habla de transición entre el asturleonés y el castellano que se conserva principalmente en el norte de la provincia de Cáceres y una pequeña franja en el sur de la provincia de Salamanca.
 El dialecto extremeño o castúo, variedad dialectal del español hablada en Extremadura.